Kepa hace referencia a varios artículos:

Personas
Kepa Arrizabalaga, portero en el Chelsea Football Club.
Kepa Junkera, músico español de música folk en vascuence.

Además
Kepa es un nombre propio masculino vasco, equivalente a Pedro en español. Equivalente en euskera existen los nombres: Peru, Pello (Peio), Petiri, Betiri, Piarres y Petri.

Nombres masculinos